Bida steht für:

 Bidʿa, eine Neuerung in der islamischen Theologie und Jurisprudenz 
 Bida (Mauretania Caesariensis), eine antike Stadt, nahe dem heutigen Djemaa Saharidj in Algerien
 Titularbistum Bida, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Bida (Nigeria), eine Großstadt im nigerianischen Bundesstaat Niger

Bida ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Bida (1813–1895), französischer Zeichner, Illustrator und Radierer
 Sergei Olegowitsch Bida (* 1993), russischer Fechter

Siehe auch
 Bieda